BFJ peut désigner :
 , l'aéroport de la préfecture de Bijie, en Chine ;
 Battle Fever J, une série télévisée japonaise du genre sentai.